Marshall County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marshall County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 72000478
 Marshall County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 74000843
 Marshall County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003154
 Marshall County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 06000047